Jesús Guzmán puede referirse a:

 Jesús Guzmán (1926-), actor español;
 Jesús Guzmán (1984-), beisbolista venezolano;
 Jesús Guzmán Delgado (1957-), ciclista español.